Марзук ( — «счастливый», «имеющий всё необходимое») — слово арабского происхождения, имеет много вариантов применения. Может встречаться и как имя, и как фамилия, и как топоним. Происходит от глагола «рзк» — «давать средства к существованию». Слово «марзук» является однокоренным с именем Абд ар-Раззак.

 Марзук — город в Ливии, центр муниципалитета Марзук.
 Марзук — город в Египте.
 Марзук — муниципалитет в Ливии.
 Марзуки, Монсеф — президент Туниса.
 Марзук аль-Отаиби — футболист из Саудовской Аравии.
 Марзук, Моше — лидер сионистского подполья в Египте в 1950-е годы.
 Муса Абу Марзук — заместитель главы политбюро организации «Хамас».

Литература 
  

Арабские имена